Paweł Piotrowski (muzyk)
 Paweł Piotrowski (lekkoatleta)
 Paweł Piotrowski (piłkarz)
 Paweł Piotrowski (polityk)
 Paweł Piotrowski (historyk)